

Geografia 
Espanha
 Leão (Espanha) — (León, em espanhol), município da comunidade autónoma de Castela e Leão
 Leão (província) — província da comunidade autónoma de Castela e Leão

Estados Unidos
 Leon (Iowa)
 Leon (Kansas)
 Leon (Oklahoma)
 Leon (Virgínia Ocidental)
 De Leon Springs

França
 Léon (Landes) — comuna da Aquitânia

México
 León (México) — município
 Nuevo León — estado

Nicarágua
 León (departamento)
 León (Nicarágua) — cidade
 León Viejo — antiga cidade perto da atual León

Outros usos 
 Léon (filme), com Jean Reno e Natalie Portman
 SEAT León — modelo de automóvel
 Club León — clube de futebol do México 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos